Серге́й Бара́нов:
 Баранов, Сергей Алексеевич (1869 — ?) — герой Первой мировой войны.
 Баранов, Сергей Андреевич (род. 1981) — российский волейболист, бронзовый призёр ОИ 2004.
 Баранов, Сергей Васильевич (1897—1942) — советский военачальник, генерал-майор технических войск.
 Баранов, Сергей Викторович (род. 1974) — бывший диакон Русской православной церкви, юрист, правозащитник.
 Баранов, Сергей Гаврилович (1885—1908) — участник революционного движения в России.
 Баранов, Сергей Иванович (1913—1975) — полный кавалер ордена Славы.
 Баранов, Сергей Фёдорович (1895—1971) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Баранов, Сергей Фомич (1890—1937) — советский партийный и государственный деятель.